Die erste Panamerikanische Fußballmeisterschaft fand vom 16. März bis 20. April 1952 in Santiago de Chile statt. Brasilien gewann das Turnier.

Spielergebnisse 

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1952
Fußballveranstaltung 1952
Fußball (Chile)
Sportveranstaltung in Santiago de Chile